

Sigle 
 Capacità idrica di campo – misura del contenuto d'acqua nel terreno
 Centro di informazione e consulenza – ente italiano di consulenza per studenti
 Certificazione dell'italiano commerciale – certificato di conoscenza dell'italiano commerciale
 Cinema International Corporation – società di distribuzione cinematografica
 Codex iuris canonici – codice di diritto canonico
 Confederazione italiana coltivatori – ora Confederazione italiana agricoltori
 Consiglio internazionale per la caccia
 Consorzio italiano compostatori
 Corpus iuris civilis (o Corpus iuris iustinianeum): è la raccolta di materiale normativo e materiale giurisprudenziale di diritto romano, voluta dall'imperatore bizantino Giustiniano I
 Counter Intelligence Corps – agenzia di spionaggio statunitense
 Crédit industriel et commercial – banca francese
 Cuerpo de Investigaciones Criminales – dipartimento della polizia portoricana

Aziende 
 CIC Edizioni Internazionali – casa editrice italiana

Codici 
 CIC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Chico (Stati Uniti d'America)
 cic – codice ISO 639-3 della lingua chickasaw

Medicina
 CIC – sigla di "Cardiopatia ischemica cronica"

Altri progetti